Maria Elisabeth von Österreich ist der Name folgender Personen: 

* Maria Elisabeth von Österreich (1680–1741), Tochter von Kaiser Leopold I.
 Maria Elisabeth von Österreich (1737–1740), Tochter von Maria Theresia
 Maria Elisabeth von Österreich (1743–1808), Tochter von Kaiser Franz I.